Guru Dutt – regista indiano
Keshav Dutt – ex hockeista su prato indiano
Nargis Dutt – attrice indiana, moglie di Sunil
Robin Dutt – allenatore di calcio, ex calciatore e dirigente sportivo tedesco
Sanjay Dutt – attore indiano, figlio di Sunil e Nargis
Sonjay Dutt – wrestler statunitense
Sunil Dutt – attore, produttore cinematografico, regista e politico indiano
Yogendra Dutt – allenatore di calcio figiano
Yogeshwar Dutt – lottatore indiano

Altri progetti